Ruthy oder Rüthy ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Emil Rüthy (1901–1980), Schweizer christkatholischer Geistlicher und Professor an der christkatholisch-theologischen Fakultät der Universität Bern

Siehe auch:
 Ruth